Antonio Ivančić – calciatore croato
 Ivan Ivančić – pesista e allenatore di atletica leggera jugoslavo
 Josip Ivančić – calciatore croato
 Kruno Ivančić – calciatore croato
 Tomislav Ivančić – presbitero, accademico e teologo croato